Onderwijs in België is een bevoegdheid van de drie Gemeenschappen sinds 1989. Zie een specifiek onderwerp:
 Onderwijs in Vlaanderen
 Schoolstrijd
 Schoolpact (1958) dat een einde maakte aan de schoolstrijd